Denumirea Vădeni se poate referi la:

 Vădeni, comună în raionul Soroca, Republica Moldova.
 Vădeni, sat în județul Brăila, România, reședința comunei cu același nume
 Vădeni, sat în județul Galați, România
 Vădeni, fost sat în județul Gorj, România, astăzi parte din municipiul Târgu-Jiu
 Satul Vădeni, numit acum Krutoiarovka din raionul Cetatea Albă (Belgorodnestrovski) din Ucraina 

 Barajul Vădeni
 Dealul Vădeni

Vezi și 
Vad
Vadu

Note 

Toponime românești